Camera di combustione – parte del motore in cui avviene la combustione del carburante
 Camera di scoppio – parte della culatta di un'arma da fuoco in cui scoppia il proiettile